Болотницька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Народицький район
 Болотницька сільська рада — Чернігівська область, Талалаївський район